Mayreder ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Mayreder (1860–1911), österreichischer Architekt
 Karl Mayreder (1856–1935), Architekt, Mann von Rosa Mayreder
 Rosa Mayreder (1858–1938), österreichische Frauenrechtlerin
 Rudolf Mayreder (1864–1937), osterreichischer Bauunternehmer

Mayreder steht für:
 Mayreder Bau bzw. Mayreder, Kraus & Co, später Alpine Mayreder, ehemaliges österreichisches Bauunternehmen